Kodogo peut désigner :
 Kobogo, un village du département et la commune rurale de Bondigui dans la province de la Bougouriba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Kobogo, un village du département et la commune rurale de Komsilga dans la province du Kadiogo et la région du Centre au Burkina Faso.